Geleb, la capitale du district éponyme en Érythrée ;
 Geleb, un district de la région d’Anseba de l'Érythrée ;
 Geleb et Hamerbako, un ancien awraja de la province du Gamu-Gofa en Éthiopie ;
 les Geleb, un peuple d'Éthiopie.